Esta lista mostra as temporadas do Futebol Clube do Porto, um clube multidesportivo português da cidade do Porto, na modalidade de futebol.

Chave 

Cabeçalho da tabela
Pos – Posição final na classifição da liga;
J – Número de jogos;
V – Número de vitórias;
E – Número de empates;
D – Número de derrotas;
GM – Golos marcados;
GS – Golos sofridos;
Pts – Número de pontos ganhos no final da liga.

Divisões
Camp. Norte. – Campeonato do Norte de Portugal ou Taça José Monteiro da Costa;
Regional – Campeonato Regional do Porto.

Resultados e rondas
  1º  ou  V  – Campeão ou vencedor;
  2º  ou  F  – Finalista vencido;
 MF – Meias-finais;
 QF – Quartos-de-final;
 R16, R32, R64 – Ronda 16, 32, e 64;
 R1, R2, R3, R4 – Primeira, Segunda, Terceira e Quarta rondas;
 FG, FG2 – Fase-de-grupos e segunda fase-de-grupos;
 Q3 – Terceira pré-eliminatória;

Melhor marcador
Itálico – Melhor marcador da liga;
BO – Melhor marcador da Europa.

Temporadas

Ver também
Futebol Clube do Porto

Notas 

Listas de desporto de Portugal